Mendonça ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça (1610–1675), portugiesischer General

 Cristóvão de Mendonça (1475–1532), portugiesischer Eroberer und Staatsmann
 Gustavo Mendonça (* 1984), brasilianischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Henrique Lopes de Mendonça (1856–1931), portugiesischer Dichter
 James Mendonça (1892–1978), indischer Geistlicher, Bischof von Tiruchirappalli
 João de Mendonça Furtado (1530–1578), portugiesischer Interimsgeneralgouverneur von Portugiesisch-Indien 

 José Tolentino Calaça de Mendonça (* 1965), portugiesischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Kassiano Soares Mendonça (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Kleber Mendonça Filho (* 1968), brasilianischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lúcia Mendonça Previato (* 1949), brasilianische Mikrobiologin
 Lúcio de Mendonça (1854–1909), brasilianischer Anwalt, Journalist, Magistrat und Schriftsteller
 Maria de Fátima Mendonça, mosambikanische Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Marília Mendonça (1995–2021), brasilianische Sängerin
 Marcos Carneiro de Mendonça (1894–1988), brasilianischer Historiker, Schriftsteller und brasilianischer Fußballnationalspieler
 Mílton da Cunha Mendonça (* 1956), brasilianischer Fußballspieler
 Newton Mendonça (1927–1960), brasilianischer Pianist und Dichter
 Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1804–1875), Politiker aus der Zeit der konstitutionellen Monarchie  in Portugal
 Samuel Mendonça, osttimoresischer Politiker
 Sandro da Silva Mendonça (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Simplício dos Santos Mendonça (1979–2019), osttimoresischer Verwaltungsbeamter
 Sofia da Cruz Mendonça (* 2002), brasilianische Tennisspielerin

Mendonça ist der Name folgender Orte:
 Mendonça (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Siehe auch:
 Mendonca
 Nuno José Severo de Mendoça Rolim de Moura Barreto